FBVA steht für:
 Florida Basketball and Volleyball Association, ein US-amerikanischer Sportverband
 Forstliche Bundesversuchsanstalt, eine österreichische Behörde

FBVA